Онсе (, одиннадцать):

 Онсе Кальдас — колумбийский футбольный клуб из города Манисалес.
 Онсе Мунисипаль — сальвадорский футбольный клуб из города Ауачапан.
 Онсе — фешенебельный район Буэнос-Айреса.